Муталов — фамилия. Известные носители:

 Муталов, Абдулхашим Муталович (род. 1947) — узбекистанский политический деятель, первый премьер-министр Узбекистана.
 Муталов, Айрат Гайнетдинович (род. 1954) — педиатр, доктор медицинских наук (1994), профессор (1996).
 Муталов, Гайнетдин Хайретдинович (1929—2011) — дирижёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Башкортостана.
 Муталов, Минниахмет Гильмитдинович (1928—2012) — геолог, геохимик. Кандидат геолого-минералогических наук (1961), профессор (1994).
 Муталов, Расул Османович (1961) — лингвист-даргиновед. Доктор филологических наук.